Verdon – comune del dipartimento della Dordogna
 Verdon – comune del dipartimento della Marna
 Verdon – fiume del sud-est della Francia
 Verdon – città della Contea di Brown, Dakota del Sud
 Verdon – villaggio della Contea di Richardson, Nebraska